Schoonhoven, een stad en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
VV Schoonhoven, een voetbalvereniging aldaar

Personen:
Florentius Schoonhoven (1594-1648), een Nederlands dichter en jurist
Gertjan van Schoonhoven (1961), een Nederlands schrijver en journalist
Henny van Schoonhoven (1970-2009), een Nederlands voetballer
Jan Schoonhoven (1914-1994), een Nederlands beeldend kunstenaar
Johannes Schoonhoven (1975), een Nederlands beeldend kunstenaar, kleinzoon van bovenstaande
Peter Schoonhoven (1947), een Nederlands zanger, songwriter en muziekuitgever
Nurija van Schoonhoven (1998), een Nederlands voetbalster